Александр Гидони:
 Гидони, Александр Григорьевич (1936—1989) — литератор, историк и диссидент, сын Г. И. Гидони.
 Гидони, Александр Иосифович (1885—1943) — искусствовед, журналист, публицист, брат Г. И. Гидони.